Junmin néven két ókori egyiptomi vezír ismert:

 Junmin, Menkauré vezírje (IV. dinasztia).
 Junmin, I. Pepi vezírje (VI. dinasztia).